Пара () — округ Суринама, расположенный в северной части страны. Административный центр — город Онвервахт. Другие города — Паранам, Сабана и Зандерей.

Население округа — 18 749 человек (2004), площадь — 5393 км².

История 
Руины города Йоденсаванна находятся в округе Пара. Евреи, бегущие от Испанской инквизиции основали Йоденсаванне в XVII веке, но поселение было уничтожено пожаром в 1832 году. Интересно, что во время Второй мировой войны в Йоденсаванне располагался концентрационный лагерь для подозреваемых в нацизме.

Административное деление

Экономика 
Округ Пара — центр деревообрабатывающей и горной индустрии Суринама с большим числом работающих шахт.

В округе Пара расположен источник которому приписывают полезные медицинские качества.

Примечания 

Округа Суринама